Triple H (worstelaar), Amerikaans professioneel worstelaar en pseudoniem van Paul Levesque
 Triple-H, een historisch motorfietsmerk
 Triple H (band), een Koreaanse band